Grupa B jest jedną z trzech grup krajów konkurujących w Copa América 2011.

Tabela

Brazylia v Wenezuela

Paragwaj v Ekwador

Brazylia v Paragwaj

Wenezuela v Ekwador

Paragwaj v Wenezuela

Brazylia v Ekwador

Linki zewnętrzne 
 Copa América 2011 Oficjalna strona

Copa América 2011